Паоло Веццози (, род. 14 декабря 1960) — итальянский шахматист, международный мастер (2000).

Серебряный призёр чемпионатов Италии 1988, 1991 и 2004 гг. (в 1988 г. разделил 1—2 места с Ф. Брагой и проиграл дополнительный матч).

В составе команды «Circolo scacchistico Ippogrifo» (Реджо-Эмилия) победитель командного чемпионата Италии 2000 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров, в том числе традиционных новогодних турниров в Реджо-Эмилии. Дважды участвовал в дележе 1-го места на турнирах в Монтекатини-Терме (1999 и 2004 гг.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Паоло Веццози в Кубках европейских клубов

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам